Первые объективы японской компании «Сигма корпорейшн» были разработаны в 1960-х годах и имели крепление T. Впоследствии компания предложила доработку этого крепления под названием YS («Ямаки систем», англ. Yamaki System), для которого выпускались переходные кольца ко всем распространённым типам креплений. К середине 1970-х была построена собственная фабрика в Бандае, после чего компания начала расширять ассортимент выпускаемой ей продукции, преимущественно фотографических объективов для малоформатных зеркальных фотоаппаратов.

В середине 1970-х годов компания перешла на выпуск объективов с различными креплениями. Во второй половине 1980-х годов, после появления на рынке первых автофокусных фотоаппаратов, компания предложила автофокусные объективы. В первой половине 1990-х годов компания начала выпуск фотоаппаратов с собственным автофокусным байонетом SA и в дальнейшем сосредоточилась на выпуске автофокусных объективов для пяти основных систем, с байонетами SA, Canon EF, Nikon F, Sony A и Байонет_K.

В начале 2000-х компанией был представлен первый объектив с оптической стабилизацией изображения, а во второй половине того же десятилетия «Сигма» оснастила стабилизацией практически все свои стандартные и телеобъективы с переменным фокусным расстоянием, а также большинство макрообъективов.

В 2016 году «Сигма» начала выпуск объективов для видеосъёмки. В данном списке они не представлены.

По состоянию на июль 2019 года компанией предлагалось 45 моделей фотообъективов под маркой «Сигма» с семью типами креплений: байонет Sigma SA, байонет Canon EF, байонет Nikon F, байонет K, байонет A, байонет E и микро 4:3. В течение 2019 года появились объективы с байонетом L и Canon EF-M и был прекращён выпуск объективов с байонетом Pentax K. Также компанией выпускается 13 объективов для видеосъёмки с креплениями Canon EF, Sony E и Arri PL.

Используемые обозначения 
В таблицах цветом выделены ключевые параметры объективов: типы фотоаппаратов, для которых они предназначены, и важные конструктивные особенности.

Поле «Крепление» указывает тип байонета и его особенности, важные для понимания совместимости объектива с различными фотоаппаратами.

У всех объективов «Сигма» с уменьшенным размером кадра, предназначенных для байонета K, отсутствует кольцо диафрагмы. В этом аспекте они соответствуют объективам «Пентакс» с индексом DA.

Для объективов с фиксированным фокусным расстоянием список отсортирован по фокусному расстоянию, затем по времени выпуска. Для объективов с переменным фокусным расстоянием список отсортирован по времени выпуска.

С фиксированным фокусным расстоянием

Широкоугольные

Стандартные

Телеобъективы

Макрообъективы

С переменным фокусным расстоянием

Широкоугольные зумы

Стандартные зумы

Ультразумы 
Объективы, диапазон фокусных расстояний которых охватывает диапазоны как стандартных, так и телеобъективов: минимальное эквивалентное фокусное расстояние ≤40 мм, максимальное ≥150 мм.

Телезумы

Примечания

Источники

Ссылки 

  

Sigma
Sigma